Заморожений — одинадцята серія четвертого сезону американського телесеріалу «Доктор Хаус».
 Заморожений — кінокомедія спільного виробництва Франції та Італії 1969 року режисера Едуарда Молінаро.